Saint Lazare désigne plusieurs saints de l'Église :

 Lazare (), Lazare de Béthanie ou saint Lazare, ami de Jésus, frère de Marthe et de Marie, le premier ressuscité selon la tradition évangélique.
 Lazare d'Aix († 441), évêque d'Aix-en-Provence, inhumé à Marseille à l'abbaye Saint-Victor et dont les reliques à la fin du  sont translatées à Autun.
 Lazare († 867), Lazare l'Iconographe ou Lazarus Zographos, peintre, moine et martyr à Constantinople.
 Lazare († 827), Lazare le Confesseur, moine confesseur, martyrisé par l'empereur Théophile, puis réhabilité par l'impératrice Théodora, fêté le 23 février.
 Lazare († 1389), Lazare de Serbie, prince de Serbie, martyr après la bataille du Champ des Merles (en serbe Kosovo Polje).

Notes et références 

Lazare